Гаврили́шин — українське прізвище. Відомі носії:

 Гаврилишин Богдан Дмитрович () (нар. 1926) — український, канадський та швейцарський економіст, громадський діяч та меценат. Дійсний член Римського клубу.
 Гаврилишин Віталій Васильович (нар. 1987) — український футболіст, захисник.
 Гаврилишин Олег () (нар. 1943) — канадський економіст українського походження. У минулому обіймав посади у МВФ, зокрема був Заступником керівника Управління кадрів МВФ та заступником керівника Європейського департаменту МВФ.
 Гаврилишин Петро Михайлович (нар. 1987)  — український історик та суспільствознавець. 

Українські прізвища